

Patronyme

 Aurélien Ducoudray (1973-), un scénariste français de bande dessinée ;
 Charles Élie Ducoudray (1832-1871), un pédagogue, professeur de lettres français ;
 Félix Ducoudray (1842-1898), un homme politique français ;
 Gustave Ducoudray (1838-1906), un historien et pédagogue français ;
 Louis-Albert Bourgault-Ducoudray (1840–1910), un chef d'orchestre et compositeur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme